DUI est une sigle de trois lettres, pouvant signifier :
 , conduite en état d'ivresse en anglais ;
 délégation aux Usages de l'Internet, une ancienne délégation ministérielle française ;
 dossier unique interactif, ou dossier usager informatisé.